Live 1966: The «Royal Albert Hall» Concert — концертний альбом американського автора та виконавця пісень Боба Ділана, представлений 13 жовтня 1998 року на лейблі Columbia Records. Запис альбому відбувався у  (Манчестер, Англія) під час туру музиканта у 1966 році.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 «Live 1966, The „Royal Albert Hall“ Concert»  на Discogs

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records